Осада Опочки:
 Осада Опочки (1426) — безуспешная осада Опочки литовско-татарским войском под предводительством Витовта
 Осада Опочки (1427) — безуспешная осада Опочки тевтонским войском
 Осада Опочки (1501) — безуспешная осада Опочки литовским войском
 Осада Опочки (1517) — безуспешная осада и поражение польско-литовских войск во главе с Константином Острожским
 Осада Опочки (1562) — безуспешная осада Опочки литовским войском
 Осада Опочки (1664) — безуспешная осада Опочки польско-литовским войском

Осады по городам